Bluefield puede referirse a varias localidades de Estados Unidos:
Bluefield (Virginia)
Bluefield (Virginia Occidental)